Mundonovense – abitanti di Mundo Novo (Bahia)
Mundonovense – abitanti di Mundo Novo (Goiás)
Mundonovense – abitanti di Mundo Novo (Mato Grosso do Sul)